Az 1971-es Australian Open férfi versenyét az ausztrál Ken Rosewall nyerte az amerikai Arthur Ashe előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver, (Harmadik kör)
  Ken Rosewall, (Bajnok)
  Arthur Ashe, (Döntős)
  Tom Okker, (Elődöntős)
  Tony Roche, (Harmadik kör)
  Roy Emerson, (Negyeddöntős)
  John Newcombe, (Harmadik kör)
  Roger Taylor, (Harmadik kör)

  Andrés Gimeno, (Második kör)
  Marty Riessen, (Negyeddöntős)
  Dennis Ralston, (Harmadik kör)
  Cliff Drysdale, (Negyeddöntős)
  Nikola Pilic, (Második kör)
  Fred Stolle, (Harmadik kör)
  Mark Cox, (Negyeddöntős)
  Ismail El Shafei, (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1971 a teniszben
Australian Open